Mont Hiei, une montagne située au nord-est de la ville de Kyōto, au Japon ;
 Hiei, un personnage du manga Yū Yū Hakusho ;
, une corvette de  ;
Hiei, un croiseur de bataille japonais de la Seconde Guerre mondiale.

Nom de bateau